Mohammed Saleh Ali Al-Musalami, gyakran egyszerűen csak Mohammed Al-Musalami (1990. április 20. –) ománi labdarúgó, a Fanja SC hátvédje.

Jegyzetek

További információk 

Mohammed Al-Musalami - GOAL.com
Mohammed Al-Musalami - FootballDatabase.eu
Mohammed Al-Musalami - KOOORA.com

1990-ben született személyek
Ománi labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek